Мосбах може бити:

 Мосбах (Горњи Палатинат), општина у округу Нојштат ан дер Валднаб, у њемачкој покрајини Баварска.
 Мосбах (Тирингија), општина у округу Зале-Орла, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Мосбах (Баден-Виртемберг), град у округу Некар-Оденвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.